Anton Seitz kan syfta på:

* Anton Seitz (1829–1900), tysk målare
 Anton Seitz (1869–1951), tysk romersk-katolsk teolog